Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Gisela Dulko e Flavia Pennetta che hanno battuto in finale Ágnes Szávay e Jasmin Wöhr 7–6(3), 6–4.

Teste di serie

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campionesse)
 Ágnes Szávay /  Jasmin Wöhr (finale)

 Eva Birnerová /  Gabriela Navrátilová (quarti di finale)
 Lourdes Domínguez Lino /  María Antonia Sánchez Lorenzo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2006